In der Algebra ist Pfisters Sechzehn-Quadrate-Identität eine nicht-bilineare Identität der Form

Nicht-bilineare Identität bedeutet hier, dass es Formeln  gibt und diese keine bilinearen Abbildungen in den Argumenten  sind, sondern von etwas komplizierterer Natur, siehe unten.

Angabe der Identität 
Diese Identität wurde erstmals von H. Zassenhaus und W. Eichhorn in den 1960ern bewiesen und unabhängig und nahezu zeitgleich von Albrecht Pfister. Es gibt mehrere Versionen, eine kurze und prägnante ist die folgende:

Setzt man alle  und  mit  gleich 0, so reduzieren sich diese Identitäten auf Degens Acht-Quadrate Satz (in blau).
Die  sind

wobei

Bemerkungen 
Die Identität zeigt, dass im Allgemeinen das Produkt zweier Summen von sechzehn Quadraten wieder die Summe von sechzehn rationalen Quadraten ist. Nebenbei erfüllen die  noch die Gleichung

Es gibt keine Sechzehn-Quadrate-Identität, bei der die  bilinear von den  und  abhängen, denn der Kompositionssatz von Hurwitz besagt, dass eine Identität der Form

,

bei der die  bilineare Funktionen der  und  sind, nur für  möglich ist.

Allerdings zeigt der allgemeinere Satz von Pfister (1965), dass wenn die  rationale Funktionen in einem Satz der Variablen sind, solche Identitäten für  möglich sind. Es gibt auch nicht-bilineare Versionen von Eulers Vier-Quadrate-Identität und von Degens Acht-Quadrate-Identität.

Siehe auch 
 Brahmagupta-Identität
 Sedenion

Einzelnachweise

Weblinks 
 Pfister's 16-Square Identity

Algebra